Dit is een lijst van planetoïden 10101-10200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10101) Fourier || 1992 BM2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (10102) Digerhuvud || 1992 DA6|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (10103) Jungfrun || 1992 DB9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (10104) Hoburgsgubben || 1992 EY9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (10105) Holmhällar || 1992 EM12|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (10106) Lergrav || 1992 EV15|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (10107) Kenny || 1992 FW1|| 27 maart 1992 || D. I. Steel
|-
| (10108) Tomlinson || 1992 HM || 26 april 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10109) Sidhu || 1992 KQ || 29 mei 1992 || E. F. Helin
|-
| (10110) Jameshead || 1992 LJ || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (10111) Fresnel || 1992 OO1|| 25 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (10112) Skookumjim || 1992 OP1|| 31 juli 1992 || H. E. Holt
|-
| (10113) Alantitle || 1992 PX2|| 6 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (10114) Greifswald || 1992 RZ || 4 september 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (10115) - || 1992 SK || 24 september 1992 || E. F. Helin, J. Alu
|-
| (10116) Robertfranz || 1992 SJ2|| 21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (10117) Tanikawa || 1992 TW || 1 oktober 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (10118) Jiwu || 1992 UK1|| 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10119) Remarque || 1992 YC1|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (10120) Ypres || 1992 YH2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (10121) Arzamas || 1993 BS4|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (10122) Fröding || 1993 BC5|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (10123) Fideöja || 1993 FJ16|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (10124) Hemse || 1993 FE23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (10125) Stenkyrka || 1993 FB24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (10126) Lärbro || 1993 FW24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (10127) Fröjel || 1993 FF26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (10128) Bro || 1993 FT31|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10129) Fole || 1993 FO40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10130) Ardre || 1993 FJ50|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10131) Stånga || 1993 FP73|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (10132) Lummelunda || 1993 FL84|| 20 maart 1993 || UESAC
|-
| (10133) Gerdahorneck || 1993 GC1|| 15 april 1993 || H. E. Holt
|-
| (10134) Joycepenner || 1993 HL6|| 17 april 1993 || H. Debehogne
|-
| (10135) Wimhermsen || 1993 LZ1|| 13 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (10136) Gauguin || 1993 OM3|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (10137) Thucydides || 1993 PV6|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (10138) Ohtanihiroshi || 1993 SS1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10139) Ronsard || 1993 ST4|| 19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (10140) Villon || 1993 SX4|| 19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (10141) Gotenba || 1993 VE || 5 november 1993 || S. Otomo
|-
| (10142) Sakka || 1993 VG1|| 15 november 1993 || A. Sugie
|-
| (10143) Kamogawa || 1994 AP1|| 8 januari 1994 || A. Sugie
|-
| (10144) Bernardbigot || 1994 AB2|| 9 januari 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (10145) - || 1994 CK1|| 10 februari 1994 || Spacewatch
|-
| (10146) Mukaitadashi || 1994 CV1|| 8 februari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10147) Mizugatsuka || 1994 CK2|| 13 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10148) Shirase || 1994 GR9|| 14 april 1994 || S. Otomo
|-
| (10149) Cavagna || 1994 PA || 3 augustus 1994 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (10150) - || 1994 PN || 7 augustus 1994 || G. J. Garradd
|-
| (10151) Rubens || 1994 PF22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (10152) Ukichiro || 1994 RJ11|| 11 september 1994 || S. Otomo
|-
| (10153) Goldman || 1994 UB || 26 oktober 1994 || D. di Cicco
|-
| (10154) Tanuki || 1994 UH || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10155) Numaguti || 1994 VZ2|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10156) - || 1994 VQ7|| 7 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10157) Asagiri || 1994 WE1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10158) Taroubou || 1994 XK || 3 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10159) Tokara || 1994 XS4|| 9 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10160) Totoro || 1994 YQ1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10161) Nakanoshima || 1994 YZ1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10162) Issunboushi || 1995 AL || 2 januari 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (10163) Onomichi || 1995 BH1|| 26 januari 1995 || A. Nakamura
|-
| (10164) Akusekijima || 1995 BS1|| 27 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10165) - || 1995 BL2|| 31 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (10166) Takarajima || 1995 BN3|| 30 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10167) Yoshiwatiso || 1995 BQ15|| 31 januari 1995 || T. Seki
|-
| (10168) Stony Ridge || 1995 CN || 4 februari 1995 || J. B. Child, J. E. Rogers
|-
| (10169) Ogasawara || 1995 DK || 21 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10170) Petrjakeš || 1995 DA1|| 22 februari 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (10171) Takaotengu || 1995 EE8|| 7 maart 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (10172) Humphreys || 1995 FW19|| 31 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (10173) Hanzelkazikmund || 1995 HA || 21 april 1995 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (10174) Emička || 1995 JD || 2 mei 1995 || Z. Moravec
|-
| (10175) Aenona || 1996 CR1|| 14 februari 1996 || K. Korlević, D. Matkovic
|-
| (10176) Gaiavettori || 1996 CW7|| 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (10177) Ellison || 1996 CK9|| 10 februari 1996 || Spacewatch
|-
| (10178) Iriki || 1996 DD || 18 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (10179) Ishigaki || 1996 DE || 18 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (10180) - || 1996 EE2|| 15 maart 1996 || G. J. Garradd
|-
| (10181) Davidacomba || 1996 FP3|| 26 maart 1996 || P. G. Comba
|-
| (10182) Junkobiwaki || 1996 FL5|| 20 maart 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10183) Ampère || 1996 GV20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (10184) Galvani || 1996 HC19|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (10185) Gaudi || 1996 HD21|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (10186) Albéniz || 1996 HD24|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (10187) - || 1996 JV || 12 mei 1996 || T. B. Spahr
|-
| (10188) Yasuoyoneda || 1996 JY || 14 mei 1996 || R. H. McNaught, Y. Ikari
|-
| (10189) Normanrockwell || 1996 JK16|| 15 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (10190) - || 1996 NC || 14 juli 1996 || NEAT
|-
| (10191) - || 1996 NU1|| 14 juli 1996 || NEAT
|-
| (10192) - || 1996 OQ1|| 20 juli 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10193) Nishimoto || 1996 PR1|| 8 augustus 1996 || AMOS
|-
| (10194) - || 1996 QN1|| 18 augustus 1996 || G. R. Viscome
|-
| (10195) Nebraska || 1996 RS5|| 13 september 1996 || R. Linderholm
|-
| (10196) - || 1996 TJ15|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10197) Senigalliesi || 1996 UO || 18 oktober 1996 || V. Goretti
|-
| (10198) Pinelli || 1996 XN26|| 6 december 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (10199) Chariklo || 1997 CU26|| 15 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (10200) Quadri || 1997 NZ2|| 7 juli 1997 || V. Goretti|}

Planetoïdenlijsten